Henk van Steeg (dj), een radiopresentator
 Henk van Steeg (voetballer), een voormalig voetballer